Соревнования по вольной борьбе на IX летней Спартакиаде народов СССР проходили с 16 по 19 июля 1986 года в Минске. Они не носили статус 42-го чемпионата СССР по вольной борьбе, который был проведён отдельно в мае этого года в городе Орджоникидзе.

Медалисты

Литература 
 Панорама спортивного года 1986 / Сост. В. М. Андрианов — М.: Физкультура и спорт, 1987

Вольная борьба на Спартакиадах народов СССР
Спорт в Белоруссии в 1986 году
Июль 1986 года
Спортивные соревнования в Минске